«Картуш» — франко-итальянский приключенческий художественный фильм 1962 года, поставленный режиссёром Филиппом де Брока.

Сюжет 

Романтизированная версия похождений известного в начале XVIII века разбойника и грабителя Луи Доминика Бургиньона по прозвищу Картуш.

Съёмочная группа 
В советском прокате фильм прошёл в 1977 году. Фильм дублирован на киностудии «Союзмультфильм».
 Режиссёр дубляжа: М. Мирошкина
 Звукооператор: Б. Фильчиков
 Русский текст: В. Целиковской
 Редактор: Т. Папорова

Роли исполняют и дублируют 
 Картуш — Жан Поль Бельмондо (Николай Александрович)
 Венера — Клаудия Кардинале (Ольга Григорьева)
 Сироп — Жан Рошфор (Артём Карапетян)
 Саквояж — Джесс Хан (Степан Бубнов)
 Изабелла — Одиль Версуа (Антонина Кончакова)
 Феррюсак — Марсель Далио (Всеволод Ларионов)
 Малишо — Филипп Деметр (Владимир Кенигсон).
 жандарм — Поль Пребуа

Примечания

Литература 
 Брагинский А. В. Жан-Поль Бельмондо. В кино и жизни. Ростов: Феникс, 1998. 320 с. — С. 72-75.

Ссылки 

Приключенческие фильмы Италии
Фильмы плаща и шпаги
Приключенческие фильмы Франции
Фильмы Италии 1962 года
Фильмы Франции 1962 года
Фильмы о разбойниках